Натуральне число 297
 297 рік до нашої ери
 297 рік нашої ери